Newfield puede referirse a:

 Newfield, una localidad en Antigua y Barbuda;
 varios lugares en los Estados Unidos:
 Newfield, un pueblo en el estado de Maine;
 Newfield, un municipio en el estado de Míchigan;
 Newfield, un distrito municipal en el estado de Nueva Jersey;
 Newfield, un pueblo en el estado de Nueva York;
 Newfield Hamlet, un lugar designado por el censo en el estado anterior.